Вајнланд има више значења:
 Вајнланд (Колорадо)
 Вајнланд (Минесота)
 Вајнланд (Њу Џерзи)